Гогошу има више значења:

 Гогошу
 Гогошу (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Гогошу, насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Гогошу (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Гогошу, општина у округу Мехединци у Румунији